Das Lehnwort Valeur (frz. Wert) steht für:
 Tonwert, die Abstufung von Licht und Schatten in der Malerei 
 Wertpapier (veraltet) 
 Wertbrief (verkürzend)

und in der strukturalistischen Theorie der Sprachwissenschaft 
 sprachlicher Wert oder Stellenwert eines Zeichens, siehe Ferdinand de Saussure#Zeichen und Bedeutung